HMS Kent può riferirsi a varie navi della Royal Navy:
HMS Kent (1679) – nave di linea
HMS Kent (1762) – nave di linea
HMS Kent (1901) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Kent (54) – incrociatore pesante della Classe County
HMS Kent (D12) – cacciatorpediniere della Classe County
HMS Kent (F78) – fregata della Classe Type 23